Brian Jackson (1931-2022) – attore britannico
 Brian Ralph Jackson (1959) – cestista statunitense
 Brian Jackson (1980) – cestista statunitense
 Brian Jackson – musicista statunitense